Franciaország
Montcornet, település Aisne megyében
Montcornet, település Ardennes megyében